Katalonska Republika ili Katalonska Država je naziv za više tvorevina kad je Katalonija proglasila se neovisnom republikom ili republikom unutar španjolske savezne republike.:
 Katalonska Republika (1641.), proglašena neovisna država, kratko poslije proglašenja inkorporirana u Francusku Kraljevinu.
 Katalonska Država (1873.), država unutar prve španjolske republike.
 Katalonska Republika (1931.), prglašena država u očekivanju iminentna formiranja španjolske republike. Unutar nekoliko dana teritorij je dragovoljno postao autonomno područje unutar druge španjolske republike.
 Katalonska Država (1934.), "Katalonska država unutar španjolske savezne republike" proglašena tijekom propale revolucije 1934. godine.
 Katalonska Republika (2017.), proglašena neovisna država nakon referenduma o katalonskoj neovisnosti kojem španjolske središnje vlasti osporavaju legitimnost.
Estat Català, katalonska stranka